Ali Latifi (Ardabil, 20 de fevereiro de 1976) é um ex-futebolista profissional iraniano, centro atacante, retirado em 2006.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Irão
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998